Alexandre Astruc – regista, sceneggiatore e critico cinematografico francese
 Gabriel Astruc – impresario teatrale, editore e giornalista francese
 Jean Astruc – medico e studioso francese
 Thomas Astruc – regista e sceneggiatore francese
 Yvonne Astruc – violinista e insegnante francese
 Zacharie Astruc – scultore, pittore, critico d'arte e poeta francese